Bourcy peut être : 

 Bourcy, un village de la commune de Bastogne (Belgique).

Bourcy est un patronyme porté notamment par :

 Pascal Bourcy (1829-1909), homme politique français ;
 Thierry Bourcy (1955-), scénariste et écrivain français.

Homonymie de patronyme